Puppel ist der Familienname von

 Fritz Puppel (* 1944), deutscher Rockmusiker und Komponist, Mitglied der Band City
 Reinhold Puppel († 1956), deutscher Kunsthändler, Inhaber von Reinhold Puppel vorm. Hollstein & Puppel